Osoby o tym nazwisku:
 Benjamin Mendy – francuski piłkarz Manchesteru City
 Bernard Mendy – francuski były piłkarz PSG
 Claudine Mendy – francuska piłkarka ręczna
 Frédéric Mendy – senegalski były piłkarz AS Saint-Étienne
 Ferland Mendy – francuski piłkarz Realu Madryt
 Jackson Mendy – senegalski piłkarz FC Schaffhausen
 Jean-Paul Mendy – francuski bokser, olimpijczyk
 Matthew Mendy – gambijski piłkarz
 Nampalys Mendy – francuski piłkarz Leicesteru City
 Pascal Mendy – senegalski były piłkarz Dinamo Moskwa
 Victor Mendy – senegalski piłkarz drużyny Blanc Mesnil

Inne:
 Idaux-Mendy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania